Ochiltree ist der Name folgender Orte:

 Ochiltree County, County im US-Bundesstaat Texas
 Ochiltree (Texas), Ort in Texas
 Ochiltree (East Ayrshire), Ort in Schottland

Ochiltree ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas P. Ochiltree (1837–1902), US-amerikanischer Politiker
 William Beck Ochiltree (1811–1867), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Lord Stewart of Ochiltree